Корча́ны —  название населённых пунктов:

 Корчаны — деревня в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области.
 Корчаны () — село, Калюжненский сельский совет,  Лебединский район, Сумская область.